

Населені пункти та їхні частини

 Чипркі — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чипркі — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чипркі — осада в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки